Јани Голоб (18. јануар 1948) је југословенски и словеначки композитор и глумац.

Композитор 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1983. || Дах || /
|-
| 1983. || Путовање плавог лонца (кратки филм) || /
|-
| 1983. || Стрици со ми поведали (ТВ серија)|| /
|-
| 1984. || Весело гостивање || /
|-
| 1985. || Лето у шкољци || /
|-
| 1986. || Примож Трубар || /
|-
| 1986. || Херетик (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Прави гусар || /
|-
| 1988. || Лето у шкољци 2 || /
|-
| 1988. || Отпадник || /
|-
| 1988. || Бронзова спирала (ТВ серија)|| /
|-
| 1989. || Чопрница Зофка || /
|-
| 1989. || Неко други || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2004. || Предместје || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1973. || Љубав на браздама || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1948.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Словеначки композитори
Југословенски филмски и серијски композитори